Ененко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ененко, Татьяна Васильевна (1910—1981) — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ененко, Юрий Алексеевич (1939—1996) — украинский врач, писатель прозаик, общественный и политический деятель.